Dunin ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Dunin (* 1969), polnischer Politiker
 Elonka Dunin (* 1958), amerikanische Spieleentwicklerin und Kryptologin
 Kazimierz Dunin-Markiewicz (1874–1932), Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler, Theaterregisseur sowie Autor mehrerer Theaterstücke
 Kinga Dunin (* 1954), polnische Literaturkritikerin, Prosaschriftstellerin und Publizistin
 Martin von Dunin (1774–1842), Erzbischof von Gnesen und Posen
 Piotr Dunin († 1484), polnischer Heerführer und Beamte der Krone
 Stanislaus von Dunin-Borkowski SJ (1864–1934), österreichischer Pädagoge, Kirchen-, Religions- und Philosophiehistoriker
 Wincenty Dunin-Marcinkiewicz (1808–1884), polnischer Schriftsteller

und der Beiname von
 Piotr Włostowic (um 1080–1153), Burggraf in Breslau, von dem sich die Grafen Dunin-Borkowski herleiten